Постла има више значења:

 Постла (Ајапанго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Постла (Тамазунчале), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Постла, Ла Емпреса (Силитла), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Постла (Тлалтетела), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Постла (Чалма), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику